1983 Голяма награда на Италия е 34-то за Голямата награда на Италия и 13-и кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 11 септември 1983 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Италия